Ponci Telesí Major, general samnita
 Ponci Telesí Menor, general samnita
 Gai Luci Telesí, cònsol l'any 66